

Patronyme 
 Albert Dorville (1621-1662), prêtre jésuite belge, missionnaire et explorateur (Tibet)
 Armand Dorville (1875-1941), avocat et collectionneur d'œuvres d'art français.
 Jean Dorville (1901-1986), artiste français
 Jérôme Dorville, (1961-), journaliste français
 Noël Dorville (1874-1938), peintre français.

Pseudonyme 
 Dorville (1730-1800?), auteur, dramaturge et directeur de théâtre français du 
 Dorville, nom de scène de Georges-Henri Dodane (1883-1940), acteur et chanteur français

Homonymie de patronyme
Patronyme juif